Burgo peut faire référence à :
Burgo, lieu-dit français, situé sur la commune de Grand-Champ, dans le Morbihan, où se situent :
la fontaine de Burgo,
la chapelle Notre-Dame du Burgo ;
El Burgo, commune espagnole, dans la province de Malaga, en Andalousie ;
El Burgo de Ebro, commune espagnole, dans la province de Saragosse, en Aragon ;
El Burgo de Osma, commune espagnole, dans la province de Soria, en Castille-et-León ;
El Burgo Ranero, commune espagnole, dans la province de León, en Castille-et-León ;
Torre del Burgo, commune espagnole, dans la province de Guadalajara, en Castille-La Manche.
Burgo, voile cachant la partie centrale du visage, porté par les Bédouines palestiniennes.

Voir aussi
 ;
.

Homonymie de toponyme